Појам Беатрис од Кастиље може да се односи на:

 Беатрис од Кастиље (1242—1303)
 Беатрис од Кастиље (1293—1359)
 Беатрис од Кастиље, маркиза од Монферата